USS Columbus — кораблі ВМС США. Перший названий на честь Христофора Колумба, решта названі на честь міста Колумбус (Огайо).

 USS Columbus (1774) — 24-гарматний корабель, збудований у 1774 році як торговий корабель. У 1775 році придбаний Континентальним флотом. Спалений британцями у 1778 році. 
 USS Columbus (1819) — 74-гарматний лінійний корабель, збудований у 1819 році. У 1848 році виведений в резерв, проданий у 1861 році.
 USS Columbus (CA-74) — важкий крейсер типу «Балтимор». Збудований у 1944 році. У 1959 році перебудований на ракетний крейсер типу «Олбані». У 1976 році виключений зі складу флоту, у 1977 році зданий на злам.
 USS Columbus (SSN-762) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1993 році Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни